Костреш () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Костреше проживало 403 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 385 человек (95,53 %);
 хорваты — 2 человека (0,49 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 15 человек (3,72 %);
 другие — 1 человек (0,24 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской